Aegukga of Aegukka is de naam van twee volksliederen:

Aegukga (Zuid-Korea)
Aegukga (Noord-Korea)